5A peut faire référence à :
 5 A, l’association amicale des amateurs d'andouillette authentique ;
  ;
 Route nationale 5a, reliant La Cure à Bois-d'Amont ;
 Türksat 5A, un satellite de télécommunications turc.

Voir aussi